Экономическая газета:
 Экономическая газета —  еженедельная газета, издававшаяся с января 1904 года в Санкт-Петербурге. Редактор-издатель Л. Бух.
 Экономическая газета — название еженедельной газеты «Экономика и жизнь» в 1960—1990 годах.
 Экономическая газета (издательский дом)